Джейк Ла Фурия (, род. 25 февраля 1979, Милан, Италия) — итальянский музыкант, диджей, рэпер и продюсер, настоящие имя и фамилия — Франческо Вигорелли ().

Биография 
Франческо начал карьеру как диджей в 1997 году, в 1999 начал карьеру музыканта, в 2000 он выпустил, с помощью рэпера J-Ax'a, дебютный сингл Non tutto e oro () под псевдонимом «Фурия». В 2001 году Джей-Акс познакомил Фурию с молодым рэпером Гуе Пекено, и вместе они в том же году выпустили студийный альбом La Mia strada (), и один раз на концерте он всем зрителям заявил: «Я не рэпер, я не умею петь без фильтров» (как Фабио Ровацци). В 2005 году после альбома Roccia Music I, выпущенного совместно с , Ла Фурия временно прервал свою музыкальную карьеру, желая учиться пению и не влиять своей популярностью на настоящих рэперов.

В 2007 году Джейк вернулся на сцену, присоединившись к группе , в составе которой он и стал известным во всей Италии. В 2013 году выпустил сольный альбом  (), который получил сертификацию «золотой диск». В 2015 он выпустил второй сольный альбом  (). В 2017 он выпустил сингл El party, который взял «платиновый диск» и стал «Летним Хитом Италии 2017» вместе с Volare певца Фабио Ровацци и мировом хитом «Despacito».

Дискография 
Сольно
 2013 — Musica commerciale
 2016 — Fuori da qui

Совместно с Sacre Scuole
 1999 — 3 MC’s al cubo

Совместно с Club Dogo
 2003 — Mi fist
 2006 — Penna capitale
 2007 — Vile denaro
 2009 — Dogocrazia
 2010 — Che bello essere noi
 2012 — Noi siamo il club
 2014 — Non siamo più quelli di Mi fist

Совместно с Dogo Gang
 2004 — PMC VS Club Dogo — The Official Mixtape
 2005 — Roccia Music I
 2008 — Benvenuti nella giungla

Совместно с другими исполнителями
 1999 — Zippo feat. Jake La Furia & Gué Pequeno — Non tutto è oro (La mia strada)
 2004 — Vacca feat. Jake La Furia — V.I.P.I.M.P. (VH)
 2004 — Bassi Maestro feat. Jake La Furia & Don Joe — La mia crew è (The Remedy Tape)
 2005 — Gué Pequeno feat. Vincenzo da Via Anfossi, Marracash e Jake La Furia — Boss! (Hashishinz Sound Vol. 1)
 2005 — OneMic feat. Jake La Furia — Never Give Up (Sotto la cintura)
 2006 — Chief feat. Jake La Furia e Entics — Problemz (Crash Test Compilation Vol. 1)
 2006 — Gué Pequeno & DJ Harsh feat. Big P e Jake La Furia — Seconda famiglia (Fastlife Mixtape Vol. 1)
 2006 — Rischio feat. Vincenzo da Via Anfossi, Marracash e Jake La Furia — Il giustiziere della notte (Reloaded — Lo spettacolo è finito Pt. 2)
 2007 — Metal Carter feat. Jake La Furia — Hardcore Pt. 2 (Cosa avete fatto a Metal Carter?)
 2008 — Marracash feat. Jake La Furia e Vincenzo da Via Anfossi — Quello che deve arrivare — Arriva arriva (Marracash)
 2008 — Aban feat. Jake La Furia — Lettera a uno sbirro (La bella Italia)
 2008 — Big Aim e Yaky feat. Jake La Furia & Inoki — Per me va bene (Hagakure)
 2008 — Sgarra feat. Jake La Furia & Vincenzo da Via Anfossi — Sub Zero (Disco imperiale)
 2008 — Sgarra feat. Jake La Furia & Ted Bundy — Slang (Disco imperiale)
 2009 — DJ Fede feat. Jake La Furia & Ted Bundy — Audience (Original Flavour)
 2009 — Bonnot feat. Jake La Furia & Nitto — Uragano (Intergalactic Arena)
 2010 — Rischio feat. Royal Mehdi, Jake La Furia & Luchè — Nelle vene/stesso sangue (Sogni d’oro)
 2010 — Aban feat. Jake La Furia — La roulette (Nessun rimorso)
 2010 — Co'Sang feat. Jake La Furia, Marracash & O’lank — Mi piace (Poesia cruda Mixtape Vol. 1)
 2010 — Emis Killa feat. Jake La Furia — Milano male (Champagne e spine)
 2010 — Exo feat. Emis Killa, Daniele Vit, Ensi, Luchè, Surfa, Vacca & Jake la Furia — Fino alla fine
 2011 — Ted Bee feat. Jake La Furia — Bastardi senza gloria (Centodieci e lode)
 2011 — Gué Pequeno feat. Entics, Ensi, 'Nto, Marracash, Jake La Furia & Nex Cassel — Big! (Il ragazzo d’oro)
 2011 — Jake La Furia feat. Ensi e Marciano — 100 K (ремикс Barracruda Mixtape Vol II)
 2011 — Don Joe & Shablo feat. Jake La Furia & Nex Cassel — La guerra dei poveri (Thori & Rocce)
 2011 — Marracash feat. Fabri Fibra & Jake La Furia — Quando sarò morto (King del rap)
 2011 — J-Ax feat. Jake La Furia — Reci-divo (Meglio prima (?))
 2011 — Rasty Kilo feat. Jake La Furia & RapCore — Occhi della tigre (Scandalo)
 2012 — Franco Ricciardi feat. Jake La Furia e Ivan Granatino — Made in Italy (Mixtape (EP))
 2012 — Gué Pequeno feat. Nto' & Jake La Furia — Scrocchia-Rapper (Fastlife Mixtape Vol. 3)
 2012 — Fedez feat. Jake La Furia — Il cemento non è un fiore (Il mio primo disco da venduto)
 2013 — Aban feat. Jake La Furia — Bounce (Ordinaria follia — The Good Side)
 2013 — Gué Pequeno feat. Jake La Furia — Easy Boy (Bravo ragazzo)
 2014 — Deleterio feat. Marracash, Luchè, Jake La Furia — Ciao (Dadaismo)
 2014 — Gemitaiz & MadMan feat. Jake La Furia — Eutanasia (Kepler)
 2015 — Emis Killa feat. Jake La Furia — Di tutti i colori (Keta Music Vol. 2)
 2015 — MadMan feat. Jake La Furia — Top Player (Doppelganger)
 2015 — Vacca feat. Jake La Furia — Dog Setter (L’ultimo tango)
 2016 — Nitro feat. MadMan & Jake La Furia — Glock Party ([Suicidol: Post Mortem)
 2016 — Fabri Fibra feat. Jake La Furia — Rap in guerra (Don Joe Remix) (Tradimento 10 Anni — Reloaded)
 2016 — Ted Bee feat. Jake La Furia & DJ Yaner — Better Call Paul (Phoenix)
 2016 — Il Pagante feat. Jake La Furia — Entro in Pass 2k16 (Entro in Pass)
 2016 — Emis Killa feat. Jake La Furia — Non è facile (Terza stagione)
 2016 — DJ Fede & Primo feat. Jack the Smoker, Fred De Palma, Caneda & Jake La Furia — Le ultime occasioni Reloaded
 2017 — Maruego feat. Jake La Furia — Meglio di no (Tra Zenith e Nadir)

Продюсерские работы

Ссылки 
 
 

Певцы и певицы Италии